Ройет () — провинция (чангват), расположенная в регионе Исан (Таиланд).  Административный центр — город Ройет.

Площадь 8 299,4 км². Население — 1 308 318 человек (на 2014 год).

География 
Граничит с провинциями Каласин, Мукдахан, Ясотхон, Сисакет, Сурин и Махасаракхам.

В провинции протекают реки Мун, Чи и ее притока Ян. На севере расположены отроги гор Пхупхан.

Административное деление 

Подразделяется на 20 района (ампхе), которые состоят из 193 подрайонов (тамбон) и 2 311 поселений (мубан).

 Mueang Roi Et
 Kaset Wisai
 Pathum Rat
 Chaturaphak Phiman
 Thawat Buri
 Phanom Phrai
 Phon Thong
 Pho Chai
 Nong Phok
 Selaphum
 Suwannaphum
 Mueang Suang
 Phon Sai
 At Samat
 Moei Wadi
 Si Somdet
 Changhan
 Chiang Khwan
 Nong Hi
 Thung Khao Luang

Климат

Примечания

Ссылки 
Province page from the Tourist Authority of Thailand
Website of Province (Thai only)

Провинции Таиланда